Скопус:
 Скопус — северная вершина Елеонской горы в Иерусалиме
 Scopus — библиографическая и реферативная база данных и инструмент для отслеживания цитируемости статей
 Scopus umbretta — птица из отряда аистообразных
 Scopus Tecnologia — бразильская компания в области электроники и информационных технологий